Strangford bezeichnet:

 Strangford (County Down), eine Ortschaft in Nordirland
 Strangford (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Strangford (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Viscount Strangford, ein irischer Adelstitel